Виккерс — имя собственное.
 Виккерс-Армстронг (Vickers-Armstrongs) — британский инженерно-промышленный конгломерат.
 Виккерс — английский вариант пулемёта «Ма́ксим».
 Виккерс-К — авиационный пулемёт.
 Виккерс Mk. E (Vickers Mk. E) — британский лёгкий танк 1930-х гг.
 Виккерс — британский основной боевой танк.
 Метод Виккерса — статичный метод измерения твердости и микротвердости материалов вдавливанием алмазного наконечника — четырехгранной пирамиды.

Персоналии 
 Виккерс, Джон (род. 1958) — английский экономист.
 Виккерс, Майкл (род. 1953) — помощник министра обороны США по специальным операциям и ограниченным конфликтам.
 Виккерс, Роберт Борисович (1931—2000) — драматург, автор сценариев игровых, документальных, научно-популярных и анимационных фильмов.
   (1804—1897) —   учредитель компании Naylor Vickers & Co.

См. также